Теофанија може бити:

 

или:

 Теофанија (супруга Отона II), супруга светог римског (немачког) цара Отона ΙΙ
 Теофанија (супруга Лава VI), прва супруга византијског цара Лава VI Мудрог